Copa América 2019 spelades i Brasilien mellan den 14 juni och 7 juli. Samtliga nationer som är medlem i Conmebol deltog, samt två inbjudna nationer,  och , båda från AFC (Asien).

Gruppspel

Grupp A

Grupp B

Grupp C

Ranking av grupptreor

Slutspel

Slutspelsträd

Kvartsfinaler

Semifinaler

Bronsmatch

Final

Statistik

Sammanlagd poängtabell

Källor
 copaamerica.com 
 conmebol.com

Referenser